IP3 bezeichnet:

 Inositoltrisphosphat, ein sekundärer Botenstoff
 Intercept Point dritter Ordnung, Größe zur Charakterisierung nichtlinearer Übertragungseigenschaften
 Fotoagentur IP3 Press

Abkürzung